13-й чемпионат Молдавии по футболу сезона-2003/04 — турнир Национального молдавского дивизиона, в котором приняли участие 8 клубов. Чемпионом в 4-й раз подряд стал «Шериф» из Тирасполя.

Итоговая таблица

И = Всего игр; В = Выигрыши; Н = Матчи вничью; П = Поражения; ГЗ = Забитые голы; ГП = Голы пропущенные; О = Очки

Результаты матчей

Ссылки 
 Результаты на RSSSF 

Чемпионат Молдавии по футболу
Футбол в Европе в 2003 году
Футбол в Европе в 2004 году
Спорт в Молдавии в 2003 году
Спорт в Молдавии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004